Viçosa (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Viçosa (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Viçosa (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Viçosa (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Viçosa do Ceará, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Nova Viçosa, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia